Дмитрий Плещеев:
 Плещеев, Дмитрий Григорьевич — воевода.
 Плещеев, Дмитрий Иванович — русский воевода и стольник.
 Плещеев, Дмитрий Михайлович (ум. в 1561) — воевода, отец Ивана Дмитриевича Колодка.